Die Bayer-Bezeichnung Theta Orionis (θ Orionis) steht für mehrere, sehr junge Sternsysteme im Sternbild Orion. Alle gehören zum Orionnebel und befinden sich in etwas über 1000 Lichtjahren Entfernung. Freiäugig kann lediglich die hellste Komponente θ1 Orionis C als schwacher Stern wahrgenommen werden.

 θ1 Orionis (41 Orionis), der Trapez Cluster eine OB-Assoziation
 θ1 Orionis A (HD 37020, V1016 Orionis)
 θ1 Orionis B (HD 37021, BM Orionis)
 θ1 Orionis C (HD 37022)
 θ1 Orionis D (HD 37023)
 θ1 Orionis E
 θ1 Orionis F
 θ1 Orionis G
 θ1 Orionis H
 θ2 Orionis (43 Orionis)
 θ2 Orionis A (HD 37041)
 θ2 Orionis B (HD 37042)
 θ2 Orionis C (HD 37062, V361 Orionis)

Orion (Sternbild)